Rivarola puede hacer referencia a:
Personas
Alfonso Rivarola, pintor italiano del Renacimiento.
Catalino Rivarola, exfutbolista paraguayo.
Cirilo Antonio Rivarola, presidente de Paraguay.
Diego Rivarola, exfutbolista argentino.
Eduardo Airaldi Rivarola, jugador de básquetbol peruano.
Germán Rivarola, futbolista argentino.
Guillermo Rivarola, exfutbolista argentino.
José María Rivarola Matto, periodista paraguayo.
Juan Bautista Rivarola Matto, periodista y escritor paraguayo.
Rodolfo Rivarola, filósofo argentino.
Ficción
Las hermanas Rivarola, sketch televisivo interpretado por los uruguayos Ricardo Espalter, Enrique Almada y Eduardo D'Angelo.